Rottenskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rottenskär, Nagu, 
 Rottenskär (väster om Vänö, Kimitoön), 
 Rottenskär (söder om Vänö, Kimitoön), 

Robotskapade Finlandförgreningar